Секст Елий Кат (Sextus Aelius Catus) може да се отнася за:

 Секст Елий Пет Кат, консул 198 пр.н.е.
 Секст Елий Кат, консул 4 г., осиновил Сеян
 Елия Катела, дъщеря на консула от 4 г., сестра на Елия Петина, втората съпруга на император Клавдий